LAPP est un acronyme informatique permettant de désigner facilement la réunion de ces logiciels libres sur une même plate-forme :
 « Linux », le système d'exploitation 
 « Apache », le serveur web 
 « PostgreSQL », le serveur de base de données, plus proche d' Oracle que de MySQL ;
 « PHP » à l'origine, puis « Perl » ou « Python », les langages de script.

Voir aussi 
 LAMP
 Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de physique des particules (LAPP)
 Patrick Lapp
 Harry Lapp, homme politique français

Acronyme
Serveur web